Claude-Marie Marduel (1757-1833), curé de l'église Saint-Roch de Paris à partir de 1787 ;
 François Marduel (1741-1809), curé ;
 Jean-Baptiste Marduel (1699-1787), curé de l'église Saint-Roch de Paris de 1749 à 1787 ;
 Jean-Baptiste Marduel (1762-1848), prêtre et collectionneur, premier vicaire à la cathédrale Saint-Jean de Lyon.